

Персоналії 

Гарретт () — прізвище англійського походження. Відомі носії:
 Акала Гарретт — американська легкоатлетка
 Алмейда Гарретт — португальський політичний діяч, письменник, поет, драматург, публіцист, історик
 Дік Гарретт — американський баскетболіст, захисник
 Зак Гарретт — американський лучник
 Скотт Гарретт — американський політик

Топоніми

Гарретт — місто, штат Індіана
 Гарретт — місто, штат Пенсільванія
 Гарретт — місто, штат Техас
 Гарретт — селище, штат Іллінойс
 Гарретт — переписна місцевість, штат Вашингтон

Див. також 
 Харет
 Ґарет Білоручка